Bondesi – abitanti di Bondo (Colzate)
Bondesi – abitanti di Bondo (Sella Giudicarie)
Bondesi – abitanti di Bondo Petello